Azna steht für:

 Azna, Segment der Hausa-Gesellschaft Nordnigerias und Nigers
 Azna (Lorestan), Stadt in der iranischen Provinz Lorestan 
 Azna (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Lorestan im Iran